Lomma (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Lomma (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.